Ljepunice su naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Povijest 

Škola u selu je otvorena 1909. godine. Ratne 1992. godine postala je važna lokacija. Zapovjedništvo 17. korpusa iselilo je iz grada i smjestilo se na zapovjedno mjesto u Ljepunicama.
Škola je zbog pada nataliteta zatvorena 2010. godine.

Uprava 
Ljepunice su mjesna zajednica u općini Tuzli. Spadaju u ruralno područje općine Tuzle. U njima je 31. prosinca 2006. godine prema statističkim procjenama živjelo 2.444 stanovnika u 763 domaćinstva.

Crkva 
Naselje Ljepunice pripada župi sv. Franje Asiškog u Šikari. U Ljepunicama se nalazi kapelica na groblju, koja je spomenik kulture.

Infrastruktura 
Ljepunice dosta trpe zbog zagađenosti zraka čiji je glavni tvorac TE Tuzla. Događaju se apsurdne situacije da ne mogu dobiti centralno grijanje pa ljudi koji žive prekoputa TE Tuzla nemaju centralno grijanje u svojim domovima.

Školstvo 
U Ljepunicama je škola radila od 1909. godine. Poslije je postala područja škola osnovne škole u Mramoru. Zbog pada nataliteta, područna škola Ljepunice zatvorena je 2010. godine.

Stanovništvo 
Među ovdašnjim hrvatskim prezimenima su Đaković, Džinić, Pavić, Gavrić, Vidović, Vidaković, Marković, Tokić, Divković,Pejić, Ivaković, Mazić, Jerković, Mišić.

Stanovništvo na popisima 
{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Ljepunice
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1961.|-
|Hrvati|437 (77,48%)
|638 (96,81%)
|670 (99,26%)
|691 (98,29%)
|-
|Srbi 
|
|6 (0,910%)
|1 (0,148%)
|6 (0,853%)
|-
|Muslimani 
|
|7 (1,241%)
|1 (0,152%)
|4 (0,593%) 	
|-
|Crnogorci 
|
|
|
|1 (0,142%)
|-
|Jugoslaveni|93 (16,49%) 	11 
|11 (1,669%) 	
|
|3 (0,427%)
|-
|ostali i nepoznato|27 (4,787%)
|3 (0,455%) 	
|
|2 (0,284%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno
|564
|659
|675
|703
|}

Poznate osobe 
fra Antun Tomić, rimokatolički svećenik i diplomat
Anto Jerković, slikar, performance umjetnik i restaurator.
 Niko Knežević, izraditelj i obnovielj starih tradicionalnih glazbala: šargija, bugarija, polusaz, zatim figurice i suvenire od predmeta nekadašnjeg svakodnevnog života (koje su nekada koristili Hrvati u Tuzlanskoj županiji što ga je i potaknulo na njihovu reafirmaciju) kao što su dvojnice, trokule, staru rudarsku lampu, jaslice, nekadašnje naćve, dječji dubak i dr. Većinu predmeta izrađuje od drva. Sa suprugom Katom i kćeri Vedranom bili su jedni od pokretača i glavnih aktera Izvorne folklorne skupine "Ljepunice-Napredak Tuzla" kojoj su se pridružili poslije rata. Nastupali su u zemlji i inozemstvu, predstavljali staru narodnu nošnju hrvatskoga puka Tuzlanske županije, zatim kulturu, običaje, tradiciju Hrvata, posebno izvođenje narodnih kola (plesova) uz glazbala izvorne glazbe šargije i violine. Pogibijom kćeri prestali su s radom u Izvornoj skupini. Bili su sudjelovali na folklornim smotrama u Pečuhu, Zagrebu, na Đakovačkim vezovima, Vinkovačim jesenima.

Izvori

Vanjske poveznice 
Ljepunice 2001., Anto Šimić Čiko
Soli komunistickizlocini.net: Zvjerstva i zločini partizana u Tuzli 1943. godine, veljače 2017.
Komunistickizlocini.net Vedran P.: Zvjerstva i zločini partizana prilikom ulaska u Tuzlu i popisi pobijenih Hrvata (H.Obodnica, Breške, Svojtina, Grabovica, Tetima, Križani – Kolovrat, Šikara, Ljepunice, Par Selo, Drijenča), 7. listopada 2016.